Кампо Сан Хавијер има више значења:

 Кампо Сан Хавијер (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Хавијер (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику